

Biografia 
È nato a Procida, in provincia ed arcidiocesi di Napoli, il 27 dicembre 1966.

Formazione e ministero sacerdotale 
Ha studiato nel seminario arcivescovile di Napoli "Card. Alessio Ascalesi".

Il 19 maggio 1991 è stato ordinato presbitero.

Dopo l'ordinazione ha ricoperto i seguenti incarichi: assistente diocesano dell'Azione Cattolica Ragazzi (1991-1994); animatore in seminario a Capodimonte (1993-2000); parroco di Santa Maria delle Grazie e San Leonardo a Procida (2000-2009); direttore dell'ufficio missionario diocesano (2007); parroco di Santa Maria della Mercede a Chiaia (2009-2012); direttore dell'ufficio missionario della Conferenza Episcopale Italiana e della Fondazione Missio (2013-2018); amministratore parrocchiale di San Marco di Palazzo e Immacolata a Pizzofalcone (2018).

Dal 2019 e fino alla nomina episcopale è stato rettore del seminario arcivescovile di Napoli "Card. Alessio Ascalesi".

Ministero episcopale 
Il 27 settembre 2021 papa Francesco lo ha nominato vescovo ausiliare di Napoli e vescovo titolare di Passo Corese. Il successivo 31 ottobre ha ricevuto l'ordinazione episcopale, con i vescovi Francesco Beneduce e Gaetano Castello, nella cattedrale di Napoli, da Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, co-consacranti i vescovi Antonio Di Donna e Francesco Marino.

Lo stesso giorno è stato nominato vicario generale dell'arcidiocesi partenopea con le seguenti specifiche competenze: collegio dei decani, decanati, parrocchie, Istituto diocesano per il sostentamento del clero, tribunali e matrimonio.

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Scipione Rebiba
 Cardinale Giulio Antonio Santori
 Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
 Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
 Cardinale Ludovico Ludovisi
 Cardinale Luigi Caetani
 Cardinale Ulderico Carpegna
 Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
 Papa Benedetto XIII
 Papa Benedetto XIV
 Cardinale Enrico Enriquez
 Arcivescovo Manuel Quintano Bonifaz
 Cardinale Buenaventura Córdoba Espinosa de la Cerda
 Cardinale Giuseppe Maria Doria Pamphilj
 Papa Pio VIII
 Papa Pio IX
 Cardinale Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst
 Arcivescovo Salvatore Magnasco
 Cardinale Gaetano Alimonda
 Cardinale Agostino Richelmy
 Vescovo Giuseppe Castelli
 Vescovo Gaudenzio Binaschi
 Arcivescovo Albino Mensa
 Cardinale Tarcisio Bertone, S.D.B.
 Arcivescovo Vincenzo Bertolone, S.d.P.
 Arcivescovo Domenico Battaglia
 Vescovo Michele Autuoro

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni